Dopestum ist eine dreiköpfige Schweizer Rapformation aus Muri. Sie besteht aus Beatremix (Produzent), Mano (Rapper) und Jinja.

Biografie 
Seit 1999 machen Beatremix, Mano und Jinja gemeinsam Musik. Im Jahr 2002 wurden die drei an der Demotapeclinic des m4music-Festivals als vielversprechendste Nachwuchsband der Schweiz ausgezeichnet, worauf die heutige Formation der Band unter dem Namen Dopestum, welcher aus dem Berndeutschen toubstumm (deutsch: taubstumm) entstand. 2004 wurde das Berner Plattenlabel Soundservice auf die Crew aufmerksam. Kurz darauf unterschrieb Dopestum den Vertrag. Im Jahr 2005 veröffentlichte Dopestum das Debütalbum Irrehuus. Dopestum wurde kurz nach Release des Albums bei DRS3 zur Swisstop-Band des Monats März gewählt. Daraufhin folgte eine schweizweite Tournee, auf welcher Dopestum unter anderem auf dem Bundesplatz oder am Luzerner Blue Balls Festival auftraten. Im Jahr 2006 wurde die Gruppe zum Lollipop-Award nominiert.

Diskografie 
 2005: Irrehuus
 2007: Aues oder nüt (Maxi)

Weblinks 
 Biografie bei mx3.ch
 Irrehuus in der offiziellen Schweizer Hitparade
 
 Artikel über das Album Irrehuus

Hip-Hop-Gruppe
Schweizerische Band